Niemcy:
 Rahnsdorf – dzielnica Berlina
 Rahnsdorf – dzielnica Zahna-Elster

Zobacz też:
 Berlin-Rahnsdorf
 Rahnisdorf
 Ransdorf